Ludwik Bielawski (1918-2008) − polski duchowny
 Ludwik Bielawski (ur. 1929) − polski muzykolog